Степно́й — хутор в Кочубеевском районе (муниципальном округе) Ставропольского края России.

География 
Расстояние до краевого центра: 53 км.

Расстояние до районного центра: 19 км.

История 
До 11 января 1995 года хутор входил в Вревский сельсовет.

11 января 1995 года Главы администрации Ставропольского края постановил «Образовать в Кочубеевском районе Мищенский сельсовет с центром в хуторе Мищенский, включив в его состав выделенные из Вревского сельсовета этого же района село Цветное, хутор Мищенский и хутор Степной».

До 16 марта 2020 года хутор входил в упразднённый Мищенский сельсовет.

Население 

По данным переписи 2002 года в национальной структуре населения преобладают русские (78 %).

Инфраструктура 
Медицинскую помощь оказывает фельдшерско-акушерский пункт.

Достопримечательности 
 Волшебный уголок

Памятники 
 Памятник воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. 1975 год

Культовые сооружения 
В границах населённого пункта расположено общественное открытое кладбище площадью 2983,16 м².

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Кочубеевского района